Ахилеас Караманлис () е гръцки политик, депутат и министър.

Биография 
Караманлис е роден в 1929 година в сярското село Кюпкьой, на гръцки Проти, Гърция. Син е на учителя и революционер Георгиос Караманлис и брат на гръцкия министър-председател Константинос Георгиу Караманлис. Учи право в Арестотелевия университет в Солун, а по-късно политология и икономика в Университета „Пантеон“ в Атина и в Кеймбридж. От 1956 до 1963 година е шеф на частния кабинет на тогавашния министър-председател и негов брат Константинос Караманлис. В 1963 и 1964 година е избран за депутат от Сяр от Националния радикален съюз. По време на изгнанието на брат му във Франция (1963 – 1974) и военното управление (1967 – 1974) се оттегля от политическа дейност. След възстановяването на демокрацията е избиран за депутат от Нова демокрация от Сяр през ноември 1974, октомври 1977, октомври 1981, юни 1985, юни 1989, ноември 1989, април 1990, октомври 1993 и септември 1996.

Родословно дърво

Бележки 

Гръцки политици
Хора от дем Амфиполи
Възпитаници на Солунския университет
Македонски гърци
Възпитаници на Кеймбриджкия университет
Възпитаници на Университета „Пантеон“